lawina – gwałtowne zsuwanie się mas lodu, śniegu, skał itd.
 Lawina – impreza sportowa, marszobieg, organizowana od 2003 roku
 lawina – przenośnie: duża liczba np. przedmiotów, zdarzeń, faktów, np. lawina wojsk, lawina wiadomości, lawina oszczerstw

Filmy 
 Lawina – film z 1919 roku
 Lawina – film z 1923 roku
 Lawina – film z 1928 roku
 Lawina – film z 1978 roku
 Lawina – film z 1984 roku
 Lawina – film z 1994 roku
 Lawina – film z 1999 roku
 Lawina – film z 2001 roku
 Lawina – film z 2002 roku
 Lawina – film z 2008 roku

Przypisy